Evens steht für
 Evens (Insel), eine französische Insel im Atlantik

Evens ist der Familienname folgender Personen:
 Brecht Evens (* 1986), niederländischer Comic-Autor